La Villa des chefs est un lieu créé en  à Aix-en-Provence dans le but d'accueillir de grands chefs  de la gastronomie française et leurs sommeliers autour de cours de cuisine, stages de pâtisserie et clubs de dégustation de vins.

Histoire

Origines de la Villa des chefs
Créatrice et gérante, Karine Lauthier instaure le concept de la Villa des Chefs, premier lieu du genre. 
Le pari des débuts de l'entreprise est celui de rendre convivial et accessible le savoir faire culinaire de chefs d'établissements gastronomiques. Un concept décrit comme « bien qu'unique, qui reste simple » celui de « proposer des cours de cuisine par petits groupes, animés par des Chefs de renom avec du matériel professionnel dans un environnement de charme qui cadre bien avec la convivialité que génère la cuisine ».

Trois chefs ont accepté de débuter l’aventure de la Villa des chefs : René Bergès (Maître Cuisinier de France, Beaurecueil), Dominique Frérard (Maître Cuisinier de France, Les Trois Forts, Marseille) et Lionel Levy (Hôtel Intercontinental, Hôtel-Dieu, Marseille), ils sont les pionniers de l’institution.

La Villa des chefs propose pour la première fois de s’équiper d’un matériel de cuisine professionnel conçu sur mesure offrant le même niveau de technologie que celui des restaurants gastronomiques. Les chefs y retrouvent leurs repères et proposent à leur « brigade d’un jour » de réaliser des plats identiques à leur savoir-faire quotidien.

Ce sont des petits groupes composés d'une douzaine de passionnés de cuisine et de quelques invités au repas, amateurs, passionnés ou experts  qui réalisent eux-mêmes sur les conseils du chef les plats et menus dégustés.

Une région, un lieu, une idée… le projet était lancé.
Situé à Luynes, entre Aix-en-Provence et Marseille et à 90 minutes de Nice dans la région PACA, la Villa des Chefs accueille en ses murs jusqu'à une soixantaine de participants et organise hors les murs des événements gastronomiques participatifs jusqu'à 450 convives.

Évolution
Les trois premiers chefs qui ont cru en ce projet participent encore au quotidien de La Villa des chefs, ralliés par de nombreux professionnels de la gastronomie.
L’entreprise a depuis bénéficié d’une bonne exposition médiatique. 

Les clients de la Villa des chefs, cuisiniers d'un jour, choisissent désormais entre des cours de cuisine pour la préparation de menus gastronomiques, de stages de perfectionnement techniques, de cours de pâtisserie ou de sommellerie. 

Aujourd'hui, ce sont des chefs, étoilé au Guide Michelin, champion du monde de pâtisserie, Meilleur Ouvrier de France, Maître Cuisinier de France et Compagnon du devoir, qui se mobilisent pour partager au sein de la villa des chefs leur savoir faire. 

Jouissant de l'apport de différents chefs venant de toute la France, la Villa des chefs propose des personnalités de cuisine variées qui se retrouvent autour du partage du repas préparé.

Un savoir-faire qui s’exporte
De l'alliance de la Villa des chefs et du groupe Autogrill, naît en 2013 un nouveau projet : le restaurant Chefs en Provence, installé dans l'enceinte de l'aéroport Marseille Provence (Hall N°1).
La Villa des chefs propose de capitaliser sur le savoir-faire et la capacité de renouvellement de ses chefs pour créer une carte tournante revisitée tous les trois mois par un chef différent.

« Du chef le plus traditionnel, garant d'une culture méditerranéenne, au chef le plus expérimental jouant sur une cuisine d'auteur, tous se retrouvent sur le choix de l'excellence et d'une ode aux saveurs du Sud » souligne le journaliste de L'Occitane.

La Villa des Chefs accueille chaque jour un nouveau chef et son menu au thème des saisons.

Les chefs

Les formules pour des cours participatifs et interactifs

Cours de cuisine (Menu du Chef, Menu de Prestige, Menu Privilège): préparation d’un menu gastronomique avec un grand Chef selon trois gammes (avec ou sans sommelier), dans le but de découvrir l’organisation d’une brigade de restaurant depuis la « mise en place » jusqu’au dressage des assiettes « à la minute ».

Stage de pâtisserie : Une journée avec un Chef autour d’un thème renouvelé (les classiques revisités, le chocolat, etc.)

Stage de perfectionnement sur les techniques et les produits : Une journée avec un Chef autour d’un thème renouvelé (les poissons, les cuissons, le foie gras, etc.)

Stages de 4 jours de cuisine : Un jour, un Chef.

Cocktail : Organisation d'événements sur mesure en compagnie des Chefs et de leurs Sommeliers 

Team Bulding : Organisation de journées ou de soirées où la création est mise en avant autour d’un challenge par équipe.

Incentive : Cours de cuisine ou pâtisserie dont le but est de renforcer la cohésion de groupe de façon ludique autour d'un objectif commun.

Repas d'affaire : Formule permettant de joindre lors d'un repas sur-mesure le cadre professionnel et la découverte culinaire.

Événement thématique : Journée ou soirée à thème permettant la rencontre d'un chef et d'un artiste (peintre, designer, musicien…)

Revue de presse

Couverture de la Provence, 
En Provence avec l'Occitane, 
Article dans ELLE, 
Blog de Cuisine Ganache, 
Terre & Vins, 
 Art, Hiver 2009
Côté magazine,  - 
La Provence,   
Côté magazine, Septembre -  
Terre de Provence N°42,  
Côté Sud,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
Christophe Aribert

Liens externes
 Site Officiel de La Villa des Chefs

Vidéo
 La grande émission
LCM

Bibliographie
Association des maîtres ouvriers de France, Le Guide, Restaurant & hôtel, 2011-2012
Couverture de la Provence, 
En Provence avec l'Occitane, 
8ème Art, Hiver 2009
Côté magazine,  - 
La Provence, 
Côté magazine, Septembre - 

Cuisine
Aix-en-Provence